Алмајра има више значења:
 Алмајра (Вашингтон)
 Алмајра (Арканзас)